Osoby o tym nazwisku:
 Dmytro Witowski – ukraiński polityk, wojskowy
 Łukasz Witowski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Sebastian Witowski – polski hokeista
 Stanisław Witowski – polski urzędnik, poseł na Sejm